

ІСТОРІЯ 

Проект під робочою назвою «ВГ ’90» був створений 1990 року в Києві, студентами радіотехнічного факультету КПІ Віктором Головко та Юрієм Небосенко. Назва проекту трансформувалась спочатку в «Союз Меча & Орала» (1991 - 1992), «Радио-Рай» (1992 - 1996) и надалі в «ВГ» (1996 - 2001). Починаючи з 2001 року проект повернувся до своєї, злегка модифікованої історичної назви «Радіорай».

Засновником, ідейним лідером проекту, та єдиним його незмінним учасником був і залишається Віктор (ВГ) Головко. До студійних записів та виступів наживо залучаються професійні музиканти та музиканти-аматори. В різні часи в складі групи грали: Юрій Небосенко - кларнет, флейта, саксофон, акордеон, клавішні, гітари (приймав участь в проекті групи «Актус» в якості саксофоніста); Павло Думлер - гітара; Олена Мельник - вокал, бек-вокал; Леонід Тихонов – бас, гітари, бек-вокал, клавішні, Тетяна Франченко - фольк- та бек-вокали, Олена Маруняк - фольк-вокал, Ганна Максимів - бек-вокал; Андрій Криворучко - гітари, аранжування (за сумісництвом гітарист гурту "Контрабанда").

Тривалий час гурт був невідомий широкому загалу слухачів, оскільки мав майже виключно студійне спрямування - час від часу записував альбоми та дуже зрідка грав «квартирники» у вузькому колі друзів. Перший своєрідний прорив відбувся в 2006 році, коли гурт був представлений в ефірі «Нашого Радіо» в рамках щотижневої програми «Обсерваторія» - інтерв’ю з учасниками та презентація нової композиції. Взимку та навесні 2006 року композиція «Моя Географія» отримала ротацію в ефірі «Нашого Радіо». Тоді ж була розпочата робота над новим однойменним альбомом.

Другий своєрідний зсув трапився у 2011 році, коли гурт закінчив запис та випустив свій перший «комерційний» (тобто той, що потрапив у відкритий продаж) альбом «Моя Географія». Також в цей рік сталася знакова зустріч Віктора Головка з барабанщиком Володею Шаболтасом та гітаристом Сергієм Конотопом, яка призвела до створення live кавер-бенду. Через деякий час, в середині 2012 року, змінивши ручки звукорежисерського пульта на медіатор, в якості другого «живого» гітариста до гурту приєднався Сергій Малишев, і, взявши на додачу до каверів низку власних пісень, «Радіорай» отримав до свого попереднього студійного ще і повноцінне концертне життя. В червні 2014 року до гурту на постійній основі в якості клавішниці та вокалістки приєдналась Ганна Максимів.

В грудні 2012 року гурт приймав участь у відборі на фестиваль "Червона Рута - 2013", в квітні 2014 приймав участь в передачі "Фольк-мюзік" на Першому Національному телевізійному каналі. В червні 2014 гурт виступив на етно-фестивалі "Трипільське коло - 2014". 1 грудня 2014 року у гурту вийшов другий "комерційний" альбом - "Просторіч".

В період з 2011 по 2016 рік гурт активно грав живі концертні сети в клубах та пабах. Окрім власних пісень, музиканти виконували також низку каверів класичних рок-хітів. В кінці 2016 року відразу три музиканти залишили колектив. Наразі лідер гурту Віктор періодично грає сольні акустичні концерти.

З 19 грудня 2020 року гурт офіційно розпочав, а 19 грудня 2021 року завершив студійну роботу над записом нового альбому - "All that jazz and blues". 6 лютого 2022-го, в прямому ефірі Громадського радіо відбулась інтерв'ю-презентація нового альбому, офіційний реліз якого був призначений на 22 лютого 2022 року, проте у зв'язку з початком військових дій реліз так і не відбувся. 

За час війни гурт написав і записав і видав кілька пісень на військову тематику, зокрема: "Прощена неділя" (на слова Олександра Ірванця), "Йде січове військо" (Пісня загонів українських січових стрільців 1916 р. Музика і слова: Миха́йло Гайворо́нський), "Вражий батальон" (за мотивами російської пісні "Стєпь да стєпь кругом", сл. Руслан Шевченко, музика: С.П. Садовський), "Лента за лентою" (пісня українських повстанців УПА, 1944 р., муз. Василь Заставний («Шершень»), сл. Микола Сорокаліта («Лютий»)), а також композицію "4.5.0."  (муз. і сл. Віктор (ВГ) Головко).

ДИСКОГРАФІЯ

СКЛАД ГУРТУ (учасники запису останнього альбому та контриб'ютори)

Українські музичні гурти